A Lenda de Ellcia (幻想叙譚エルシア Gensō Jodan Elicia) é um anime OVA dirigido por Noriyasu Kogawa e animado por JCStaff. Foi lançado em 1993, e consiste em 4 episódios de 50 minutos. ADV Films lançou para home vídeo nos Estados Unidos.

Dublagem Brasileira 

Estúdio: Mastersound, São Paulo

Ligações externas 

Animes de 1993